Cortana peut faire référence à :

Cortana, une épée légendaire,
Cortana ou Curtana, une épée de cérémonie utilisée lors du couronnement des rois et reines britanniques
 Cortana, un personnage de la saga du jeu vidéo Halo
 Cortana, un assistant personnel développé par Microsoft